Léonce bzw. Leonce steht für:

 einen Vornamen, siehe Leontios 
 eine Figur aus Georg Büchners Leonce und Lena
 einen Asteroiden, siehe (1378) Leonce

Leonce ist der Familienname folgender Personen:
 Lenyn Kish Leonce (* 1991), lucianischer Sprinter

Siehe auch:
 Leon